{{Писатель
 | имя                  = Корнель Абраньи (младший)
 | оригинал имени       = 
 | изображение          = Ábrányi Kornél 1897-23.JPG
|Шмрина = 180
 | имя при рождении     = 
 | полное имя           = 
 | псевдонимы           = Kakai Aranyas
 | подданство          = 
|Образование          = 
 | род деятельности     =  , , , 
 | годы активности      = 
 | направление          = 
 | жанр                 = проза, драматургия, публицистика
 | язык произведений    = венгерский
 | дебют                = 
 | премии               = 
 | награды              = 
 | lib                  = 
 | сайт                 = 
 | викицитатник         = 
 | автограф             = 
}}Корнель Абраньи (младший)''' (, 31 декабря 1849, Пешт — 11 марта 1913, Пешт) — венгерский писатель, драматург, публицист и журналист.

Биография 

Родился в семье композитора Корнеля Абраньи. Брат журналиста и поэта Эмиля Абраньи (1851—1920).

Образование получил у пиаристов в Дьёре, затем в Пеште. В 1868—1875 годах возглавлял пресс-службы различных департаментом. С 1876 по 1902 год работал в редакциях ряда газет и журналов.

Член Национально-демократической партии (1884—1901), затем беспартийный. В 1896 стал депутатом парламента. В 1906—1909 годах руководил пресс-службой премьер-министра. С 1878 года член нескольких литературных обществ.

Творчество 
Автор ряда романов и повестей, публицистических произведений, мемуаров, политических памфлетов и статей.

Избранная библиография 
Политические памфлеты
 Újabb országgyűlési fény- és árnyképek, 1877
 Tisza Kálmán és gr. Andrássy Gyula, 1878

Пьесы
 A rövidlátók (комедия, Пешт, 1872)
 A légyott (комедия, Пешт, 1872)
 Doktor Percival
 A kis gróf szerelme (1877)
 Marianne
 A csalhatatlan (комедия в стихах, Будапешт, 1883)
 Olga (1884)
Проза
 A dicsőség bolondja (роман, Будапешт, 1874)
 Titkolt szerelem
 Edmund párbaja
 Régi és új nemesek (роман, Будапешт, 1881)
 Melyik erősebb?
 Egy modern apostol (роман, Будапешт, 1882)
 Egy férj filozófiája
 Iván. Regény a lovagokról hat énekben (1905)

Примечания

Ссылки 
 Ábrányi Kornél
 Ábrányi Kornél
 

Венгерские писатели
Депутаты Национального собрания Венгрии
Мемуаристы Венгрии